Malzhausen ist der Ortsname von

 Malzhausen (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Malzhausen (Langenmosen), Ortsteil der Gemeinde Langenmosen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern